Дедан Вачиури Кимати (; , Ньери, Центральная провинция,  — , , Британская Кения) — один из руководителей вооружённого восстания мау-мау в Кении в 1952-56 годах.

Биография 
Кимати происходил из народа кикуйю. Окончил миссионерскую школу шотландской церкви в Туму-Туму (округ Ньери). Работал учителем в начальной школе, сельскохозяйственным рабочим, мелким служащим в колониальной администрации. Во время Второй мировой войны в 1941 году служил в британских колониальных войсках.

В конце 1940-х годов присоединился к стихийному антиколониальному движению за возвращение земель африканцам, вступив в подпольную организацию «За землю и свободу». Стал одним из первых организаторов «лесных отрядов» кикуйю. В начале 1950-х вступил в Союз африканцев Кении (САК). С октября 1952 года возглавлял крупнейшую группировку повстанцев в лесах горного массива Абердэр, затем стал главнокомандующим повстанческой «Армией земли и свободы». Организовывал налёты на белых поселенцев и чиновников местной администрации, диверсии и поджоги.

В октябре 1956 года был взят в плен, после суда — повешен как разбойник. Ныне считается национальным героем Кении. 

История Кении
Революционеры Кении
Повешенные
Предводители восстаний XX века
Казнённые в 1957 году